Владисла́в Эдуа́рдович Пискун (; 28 декабря 1984, Харьков, СССР) — украинский футболист, защитник. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Владислав Пискун родился в семье футболиста Эдуарда Пискуна. Когда Владиславу было 2 года, его отец переехал в Севастополь, чтобы выступать за местную команду. Там же футболист начал свою карьеру, выступая в местных футбольных секциях.

Первым профессиональным клубом Пискуна стал местный «Черноморец», клуб выступал во Второй лиге Украины. С образованием в городе одноимённого клуба, он перешёл туда. Первоначально футболист выступал на правом фланге полузащиты, а затем после проигрыша за место в составе, он стал на позицию в защиту команды. С 2008 года футболист стал твёрдым игроком основного состава клуба.

В сезоне 2009/10 «Севастополь» смог стать победителем Первой лиги Украины и выйти в Премьер-лигу. В Премьер-лиге дебютировал 9 июля 2010 года в выездном матче против луганской «Зари» (0:0), Пискун отыграл весь матч. 24 июля 2010 года в домашнем матче против киевского «Арсенала» (0:1), Пискун был признан одним из лучших игроков команды, а «Севастополь» добыл первую победу в чемпионате. В том же году он получил тяжёлую травму позвоночника и не выступал на протяжении 3 месяцев. В ноябре, после случившейся аварии, руководство «Севастополя» приняло решение отказаться от услуг Пискуна.

Авария 
21 ноября 2010 года Пискун, будучи за рулём автомобиля, не справившись с управлением на скорости 140 км/час, выехал на тротуар, где сбил насмерть, по некоторым данным беременную, 26-летнюю Лину Воронкову и двух её детей — пятилетнюю Настю и двухгодовалую Киру, которую Лина везла в коляске. Сам Пискун получил сотрясение мозга и перелом голени, девушка, ехавшая с ним в машине, также получила травмы. В тот же день он был арестован. Через несколько дней после ареста появились слухи, что Пискун попытался совершить суицид путём повешения, однако был остановлен сотрудниками СИЗО; МВД Украины опровергло эту информацию. Пискуну было предъявлено обвинение по статье 218 УПК Украины.

29 марта 2011 года суд приговорил Пискуна к 6,5 годам лишения свободы. 2 июля, после пересмотра дела по ходатайству прокуратуры, срок лишения свободы футболиста увеличился до 9 лет. Наказание футболист отбывал в Полтавской области, и после половины срока был выпущен за примерное поведение.

Возвращение в футбол 

Находясь в местах лишения свободы, Пискун продолжал по мере возможности играть в футбол — в составе команды «Динамо» (Божково) — в первенстве Полтавского района, но только в домашних матчах команды. 26 июня 2015 года провёл первый матч на свободе, выйдя из тюрьмы — сыграл в контрольном матче против «Полтавы» за команду «Рокита» из Полтавской области. Летом 2015 года возобновил карьеру, начав выступления за «Кремень».

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 2009/10
 Победитель Второй лиги Украины: 2006/07
 Бронзовый Второй лиги Украины: 2005/06

Личная жизнь 
Сын футболиста Эдуарда Пискуна. Женат. Супруга — Наталья. Дочь — Екатерина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПФК «Севастополь» 

Футболисты Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки ФК «Черноморец» Севастополь
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Кремень»
Преступники Украины